Роберт Зейдель 23 ноября 1850, Саксония —  19 июля 1933, Цюрих) — швейцарский педагог, один из теоретиков «трудовой школы», профессор Цюрихского университета.

Биография 
Роберт Зейдель, окончив народную школу, начал работать на местной фабрике. Путем самообразования сдал экзамены за учительскую семинарию, затем работал учителем, посещал Цюрихский университет. С 1890 года редактировал газету «Рабочий голос». Позже основал журнал «Народное право».

Преподавал в Федеральной высшей технической школе и в Цюрихском университете. С 1896 года занимал ряд гражданских должностей в Цюрихском кантоне. Позже вступил в членство социал-демократической партии и был президентом рабочего секретариата Цюрихского униона.

В 80-х годах 19 века выдвинул идею о трудовой школе, которая могла, по его мнению, осуществиться лишь тогда, когда общество признает труд основой всей культуры. Первая такая школа была создана в 1882 году как коллективная трудовая колония, в которой использовалось около 20 видов производственного труда.

В 20-х годах 20 века Зейдель предложил идею гражданского воспитания, основанной на общей морали. Он был один из инициаторов разработки социальной педагогики.

Избранные работы 
 «Трудовая школа как социальная необходимость»

Примечания

Источники 
 Коваленко Е. И., Белкина Н. И. История зарубежной педагогики. — К.: ЦНЛ, 2006. — С. 553.

Педагоги по алфавиту
Педагоги XIX века
Педагоги XX века
Педагоги Швейцарии
Социал-демократы Швейцарии
Родившиеся 23 ноября
Умершие 19 июля
Умершие в Цюрихе